Памятная медаль 3-го Великого совета Мэнцзяна — медаль Автономного правительства Объединённых монгольских аймаков (позже - Мэнцзян), учреждённая 1 июля 1938 года. Ей награждались те, кто имел отношение к независимости Внутренней Монголии. Награды, судя по качеству изготовления, были сделаны, либо в самом Мэнцзяне, либо в Китае.

Описание награды 

Медаль имеет форму правильного круга, диаметром 32 мм. Выполнена из серебра. Аверс гладкий. На нём эмалью нарисован голубой глобус с параллелями и меридианами, и страны: Маньчжоу-Го (жёлтым цветом), Монголия (синим, на ней написано старомонгольским письмом слово «монгол»), Япония (красным), Китай (зелёным). Над ним - 2 скрещенных флага Мэнцзяна, использовавшихся в 1936-1937 гг. Над ними — надпись китайскими иероглифами 第三次蒙古大會紀念章, что переводится как «3-й Великий совет Мэнцзяна».

На реверсе — надпись старомонгольским письмом, которая переводится как «733 год (1938); Памятная медаль 3-го Великого совета Мэнцзяна;  7 месяц, 1 день.»

Лента медали - муаровая, шириной 33 мм, тёмно-синего цвета. Подвес японского типа.

Наградной футляр выполнен из красного картона. На нём, золотыми старомонгольскими буквами написано название награды.

Литература 
 Джеймс Питерсон — Ордена и медали Японии и марионеток.

Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1938 году